Хуньчунь (; ; ранее «Хунчун») — городской уезд Яньбянь-Корейского автономного округа китайской провинции Гирин, расположенный на правом берегу реки Хуньчуньхэ у границы с Россией (Приморский край) и КНДР (Хамгён-Пукто). На чжурчжэньском языке слово «хуньчунь» означает «приграничье».

География

Климат 
Климат города умеренный муссонный. Зима холодная и солнечная, с малым количеством осадков и низкой влажностью воздуха. Лето жаркое и дождливое, с высокой влажностью воздуха.

История 
В ранних российских источниках был известен как Хунчун. В 1886 году правительствa Китайской и Российской империи подписали здесь Хунчуньский протокол о границe. В 1889 году была образована Хуньчуньская управа (珲春府). Административный центр управы был обнесен высокой глиняной зубчатой стеной толщиной в 3 сажени (6,4 метра), с барбетами, бойницами и глубоким рвом, так как служил местопребыванием военного губернатора (фудутуна). Близ города был разбит сильно укреплённый китайский лагерь.

Во время Боксерского восстания, несмотря на сильное вооружение современными орудиями и многочисленный гарнизон, Xунчун был взят штурмом отрядом генерала Айгустова в августе 1900 года, и сам город был занят российскими войсками; тогда же Xунчун был соединён телеграфом с Гирином и Новокиевкой.

В начале XX века в городе действовала китайская школа русского языка, былo много китайских фирм, ведущих торговлю с Приамурским краем и Кореей. Хунчун был центром найма китайских кули (рабочих) на промыслы: трепанговый и морской капусты.

В 1902 году Хунчуньская управа была объединена с Яньцзиским комиссариатом, а в 1910 году был образован отдельный Хуньчуньский комиссариат (珲春厅). После Синьхайской революции в стране была проведена реформа структуры административного деления, и в 1913 году Хуньчуньский комиссариат был преобразован в уезд Хуньчунь (珲春县).

В августе 1945 года Хуньчунь был освобождён советскими войсками от японской оккупации. По окончании Второй мировой войны правительство Китайской республики осуществило административно-территориальный передел Северо-Востока, и уезд Хуньчунь вошёл в состав провинции Гирин. Во время гражданской войны Хунчунь оказался на территории, контролируемой китайскими коммунистами, и стал одним из основных центров производства вооружения на Северо-Востоке Китая.

В 1952 году был создан Яньбянь-Корейский автономный район (с 1955 года — Яньбянь-Корейский автономный округ), и уезд Хуньчунь вошёл в его состав. В 1988 году уезд Хуньчунь был преобразован в городской уезд.

Население 
Население города выросло с 5 тыс. чел в конце XIX века до 280 тыс. по переписи 2010 года. Этнический состав населения города издавна носит смешанный характер. Этнические корейцы составляют около половины населения города (47,9 %), многочисленны этнические китайцы (ханьцы) (42,8 % населения). Кроме них в городе сохраняется и 20-тысячная маньчжурская община (9,3 %), которая является автохтонным населением здешних мест до начала массовой китайско-корейской миграции конца XIX века. В делопроизводстве используются китайский и корейский языки, на вывесках также и русский. После того как в 2008 году китайские власти разрешили иностранцам покупать и снимать жилплощадь в Китае, в городе появилось немало российских собственников жилья.

Административное деление 
Городской уезд Хуньчунь делится на 4 уличных комитета, 4 посёлка, 3 волости, 2 национальные волости и 1 пограничную экономическую зону сотрудничества.

Экономика 
С начала 1990-х гг. китайское правительство инвестировало большой объём средств для превращения Хуньчуня в региональный экономический центр. 9 марта 1992 года китайский парламент одобрил создание Хуньчуньской пограничной экономической зоны сотрудничества. При поддержке Госсовета и местного правительства провинции Цзилинь на протяжении 1990-х годов в Хуньчунь было вложено более 4 млрд юаней.

Хуньчуньская пограничная экономическая зона сотрудничества была создана в 1992 году, планируемая площадь — 24 км². В рамках данной зоны в 2001 и 2002 годах были созданы Хуньчуньская зона переработки экспорта и Хуньчуньская торговая Российско-китайская зона. Стратегическое расположение зоны на границе трёх государств делает зону уникальной. В зоне развита инфраструктура. Основные направления дальнейшего развития — переработка продукции морского хозяйства, биология и фармацевтика, текстильное производство и т. д..

Хуньчуньская зона переработки экспорта занимает 2,44 км² в рамках более крупной Хуньчуньской пограничной экономической зоны сотрудничества. На данную зону распространяются льготы и привилегии, предоставляемые пограничной зоне сотрудничества.

Основной источник технической воды в городе — водохранилище Луншаньшуйку (озеро Драконьей горы).

Внешняя торговля 
Хуньчунь является важным узлом ввоза сжиженного углеводородного газа и сжиженного природного газа из России. Через железнодорожный пропускной пункт Хуньчунь в Россию экспортируется значительная часть товаров, произведённых в Северном и Восточном Китае, в том числе автомобили. В первом полугодии 2021 года внешнеторговый грузооборот через железнодорожный переход Хуньчунь превысил 2 млн тонн, увеличившись на 300 % в годовом выражении.

По железнодорожной ветке Хуньчунь — Махалино осуществляется регулярное сообщение по маршруту Чанчунь — Европа, а специальные грузовые поезда с морепродуктами регулярно курсируют между Китаем и Россией по маршруту Хуньчунь — Зарубино. В 2022 году начали курсировать контейнерные поезда между Хуньчунем и Москвой.

Транспорт 

Интенсивное экономическое развитие города в 1990-е годы требовало доступа к мировому океану, к которому когда-то выходил местный «морской шёлковый путь» по долине реки Туманган. Ныне территорию КНР от Японского моря отделяет 3—5-километровая полоса российской территории. Расстояние до границы с Россией по прямой от города составляет 14,5 км, до порта Посьет — 42 км. В начале 1990-х гг. правительство провинции Цзилинь одобрило создание железнодорожной ветки и автомагистрали до Хуньчуня. Хуньчунь был связан мостом с северокорейским городом Вончон (корейский: 원정). Мост был впервые построен во время японской оккупации в 1938 году. в 2010 году мост был включен в программу модернизации инфраструктуры г. Расон, подписанную между правительствами КНР и Северной Кореи.

Кроме того, новая железнодорожная магистраль связала Хуньчунь с Махалино (станция на ветке Уссурийск — Хасан, за 41 км до станции Хасан) начала функционировать с февраля 2000 года.

В 2015 году введена в эксплуатацию скоростная (250 км/ч) пассажирская железная дорога от Чанчуня через Гирин на Хуньчунь (吉图珲铁路客运专线). Высказываются предложения продлить эту дорогу до Владивостока.

В шэньянских газетах дорогу описывают как «самую красивую в Маньчжурии» (из-за ландшафта, по которому она проходит) и «самый быстрый путь во Владивосток» (4 часа на поезде от Шэньяна до Хуньчуня, плюс 4 часа на автобусе от Хуньчуня до Владивостока).

Примечания

Ссылки 
 
 Главный информационный портал города Хуньчунь
 Русскоязычный сайт города

Городские уезды Яньбянь-Корейского автономного округа